Аллам — муніципалітет у Франції
 Пітер Аллам — британський яхтсмен